Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Odin:

 – vascello da 74 cannoni, catturato ai danesi durante la battaglia di Copenaghen del 1807 e radiato nel 1825.
 – fregata a pale varata nel 1846 e radiata nel 1865.
 – sloop-of-war varato nel 1901 e radiato nel 1920.
 – sommergibile della classe Odin, varato nel 1928 e affondato in combattimento nel 1940.
 – sottomarino della classe Oberon, varato nel 1960 e radiato nel 1991.